Matten ist der Name folgender Orte:

 Matten bei Interlaken, Gemeinde im Amtsbezirk Interlaken im Kanton Bern, Schweiz
 Matten, Ortschaft (Bäuerte) in der Gemeinde St. Stephan BE im Kanton Bern, Schweiz
 Ratschach-Matten, deutscher Name der Ortschaft und des Tales Planica im Nordwesten Sloweniens

Matten ist der Familienname folgender Personen:
 Dirk Matten (* 1965), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Harriet Herbig-Matten (* 2003), deutsche Schauspielerin
 Jessica Matten, kanadische Schauspielerin und Filmproduzentin
 Marc Andre Matten (* 1978), deutscher Sinologe
 Sven J. Matten (* 1974), deutscher Unternehmer und Filmproduzent

Siehe auch:
 Lütt Matten
 Madden
 Matte